Виктор Алексеевич Жадько (род. 16 февраля 1952, село на Черкащине), украинский писатель, учёный, краевед, некрополист. Доктор философских наук (2008), профессор (2011), академик АН ВО Украины (с 2008; Отделение массовой коммуникации).  Внештатный советник Министра культуры Украины (с 2010 -2012);  внештатный советник Министра образования и науки Украины (с 2021), Член НСЖУ (1978), член НСПУ (2002), член Национального союза краеведов Украины (2010 - 2012; добровольно вышел с Союза краеведов). Активный участник  Революции достоинства.

Биография 
В 1976 году окончил с красным дипломом Николаевский педагогический институт. С 1978 по 1979 год работал в газете «Знамя Октября» в городе Николаеве. С 1981 по 1984 год на партийной работе в городе Николаеве. Работал в районных, областных и Всеукраинских газетах и журналах — редактором отдела, главным редактором издания. Заведовал кафедрой журналистик в одном из университетов Украины.

Книги и повести 
 «Де стежку торували партизани» (1978) 
 «Передай вогонь синам» (1984)
 «Вулиці Миколаєва» (1985)
 «Де стежку торували партизани» (1987)
 «Материзна» (2002)
 Трилогия «Благословенне святим Миколаєм» (2000)
 «Грек із душею українця» (2003) 
 «Восставшие против императора» (2003)
 «А степ як море» (2003)
 «Узбереги Божої ріки» (2003) 
 «Байковий некрополь» (2004)
 «Сміливий Олексійко» 
 «Український некрополь»
 «Основи журналістики та редакційно-видавнича справа» (2005)
 «У пам’яті Києва: Столичний некрополь письменників» 
 «Микола Аркас» у двох томах (2008)
 «Некрополь на Байковій горі» (2009)
 «Іду за Шевченком» (2010) 
 «Черкащина. Универсальная энциклопедия»(составитель,2010)
 Журналістика та основи редакторської майстерності (2012)
 «Кирило Осьмак: Заповідаю вам Україну» (2012)
 «Шевченків Вільно» (у співавторстві; 2012) 
 «Ідемо за Шевченком» (у співавторстві; 2012) 
 «Енциклопедія некрополезнавства» (упорядник, 2013)
 «Печерськ Тараса Шевченка» (2014)
 «Обрані педагогікою» (2014)
 «Історичний календар» (2015)
 "Київська земля -Тарасова колиска" (2017)
 Болять Україні могили її поколінь. -К.,2020.-360 с
 Жадько В. О. Микола Аркас: Катерина. Опера: текст і клавір: рецензії, листування / Віктор Жадько. — Київ: Жадько В. О., 2008. — 864 с.
 Жадько В. О. Микола Аркас: роман-пошук / Віктор Жадько. — Київ: Жадько В. О., 2008. — 632 с.
 Жадько В. О. У пам'яті Києва: іст. наук. фотоіл. довід. / Віктор Жадько. — Київ: Жадько В. О., 2005. — 472 с.
 Автор 650 научных и публицистично-художественных статей,  в научных изданиях, журналах и газете «Кримська світлиця».

Литература 
 Енциклопедія Сучасної України. — К., 2009. — С. 489.
 Дзюба І. На дорогах пам’яті // Літературна Україна. — 2004. — 6 жовт.
 Мацько Л. «Те, що Ви зробили, пане Вікторе,  не має ціни...» // Кримська Свiтлиця. -2007. -10 серп.
 Погрібний А. Пам’ять родова — пам’ять національна // Літературна Україна. — 2007. — 23 серп.
 Кремінь Д. Подвійний портрет. В кн. А степ як море. — К., 2003. — С. 2 —6.

Примечания

Ссылки 
 16 февраля 1952 года в селе Иваньки Маньковского района Черкасской области родился Виктор Алексеевич ЖАДЬКО

Заслуженные работники образования Украины
Некрополисты
Советники министра Украины